Любимов, Михаил:
 Любимов, Михаил Иванович (в монашестве Лазарь; 1897—1937) — обновленческий епископ Моршанский, тайный иосифлянсий епископ, викарий Московской епархии.
 Любимов, Михаил Иванович (ок. 1839—1909) — российский купец 1-й гильдии, городской голова Перми.
 Любимов, Михаил Петрович (род. 1934) — советский писатель, полковник внешней разведки в отставке.